Анато́лий Бори́сович Ганьке́вич (; 2(15)января 1912—11 сентября 1986) — директор Судостроительного завода имени 61 коммунара (1950—1959), а затем Черноморского судостроительного завода (1959—1979 год).

Биография 
В 1938 году окончил Николаевский кораблестроительный институт.

С 1950 года по 1959 год руководил Судостроительным заводом имени 61 коммунара.

С апреля 1959 по сентябрь 1979 года руководил Черноморским судостроительным заводом.

Член КПСС, делегат XXV съезда КПСС.

Награды 
 1966 — золотая медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда.
 Почётный гражданин Николаева.

Память 
 В честь А. Б. Ганькевича была названа площадь в Николаеве.

Примечания

Ссылки 
 Анатолий Ганькевич на сайте Avianosec.com
 

Выпускники Николаевского кораблестроительного института
Кораблестроители СССР
Почётные граждане Николаева
Члены КПСС
Машиностроители
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС